«Пражский студент» — название нескольких фильмов с общим сюжетом.

 «Пражский студент» (Der Student von Prag: ein romantisches Drama, реж. Стеллан Рюэ и Пауль Вегенер, 1913)
 «Пражский студент» (Der Student von Prag, реж. Хенрик Галеен, 1926)
 «Пражский студент» (Der Student von Prag, реж. Артур Робисон, 1935)